Das Mixed der Australian Open 2020 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Barbora Krejčíková und Rajeev Ram. Krejčíková gewann das Turnier erneut, dieses Mal an der Seite von Nikola Mektić. Im Finale setzten sie sich gegen die ungesetzte Paarung Bethanie Mattek-Sands und Jamie Murray mit 5:7, 6:4 und [10:1] durch.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Offizieller Draw

Mixed
2020